Bénac kan syfta på:

 Bénac, Ariège, fransk kommun i departementet Ariège
 Bénac, Hautes-Pyrénées, fransk kommun i departementet Hautes-Pyrénées